Abdallah II ibn Ibrahim – władca z dynastii Aghlabidów (902-903)
 Abdullah II – władca Kanem-Bornu (1424-1432)
 Abd Allah-chan II – władca z dynastii Szejbanidów (1557-1598)
 Abdullah II – sułtan Fezu z dynastii Saadytów (1613-1623)
 Abdullah II ibn Haszim – szarif Mekki (1694)
 Abd Allah II ibn Husajn – król Jordanii z dynastii Haszymidów (od 1999)